Fritz Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fritz Island (Florida)
 Fritz Island (Louisiana)
 Fritz Island (Berks County, Pennsylvania)
 Fritz Island (Dauphin County, Pennsylvania)